Il doppio del St. Petersburg Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andrej Ol'chovskij e Brett Steven erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Nicklas Kulti e Mikael Tillström hanno battuto in finale 3–6, 6–3, 7–6 Marius Barnard e Brent Haygarth.

Teste di serie

 Martin Damm /  Daniel Vacek (primo turno)
  n/a

n/a 
 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

St. Petersburg Open 1998
ATP Tour 1998